Horn Hill désigne notamment :

Toponymie 
Horn Hill, une ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama, aux États-Unis
Horn Hill, une ville fantôme du Comté de Limestone située dans l'État du Texas, aux États-Unis